! K